И́ст-Ри́вер () — судоходный пролив в городе Нью-Йорке, США, между заливом Аппер-Нью-Йорк-Бей и проливом Лонг-Айленд, отделяющий нью-йоркские боро Манхэттен и Бронкс от Бруклина и Куинса. Связан с рекой Гудзон и проливом Харлем. Длина Ист-Ривера составляет 26 км.

Через пролив проходит один железнодорожный и семь автомобильных мостов (среди них Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост, мост Куинсборо), железнодорожный и два автомобильных тоннеля, а также десять тоннелей метрополитена. Кроме того, движение поездов метрополитена имеется также на Манхэттенском и Вильямсбургском мостах. Портовые сооружения, включая бывший военный порт (в Бруклине). По берегу вдоль Манхэттена проходит магистраль ФДР, здесь же — здание штаб-квартиры ООН. В районе Куинса у берега пролива — аэропорт Ла-Гуардия.

Пролив ежедневно меняет направление потока и подвержен сильным колебаниям в своём течении, которые определяются его узостью и разнообразием глубин. Пролив судоходен на всём своём протяжении и до начала XX века был основной артерией для морского судоходства в Нью-Йорке.

В проливе расположено несколько островов. На дне находятся турбины приливной электростанции Roosevelt Island Tidal Energy.

Формирование 
Как и другие водные артерии Нью-Йорка, Ист-Ривер фактически является риа. Пролив образовался примерно 11 000 лет назад в конце последней ледниковой эпохи. Выраженное изменение профиля между нижней и верхней частями пролива свидетельствует о прежней ледниковой активности. Верхняя часть (от пролива Лонг-Айленд до ), расположенная в целом перпендикулярно движению ледника, является более широкой, извилистой и имеет глубокие узкие бухты на обоих берегах, вымытые движением ледника. Нижняя часть (от Хелл-Гейт до залива Нью-Йорка) проходит с севера на юг параллельно ледниковому движению. Эта часть пролива намного уже и с прямыми берегами. Бухты в этой части в основном широкие и неглубокие.

Геоморфология 

Часть пролива под названием Хелл-Гейт — с голландского Хеллегат (), что означает «прозрачный пролив» или «свободный проход», как назвал её в 1614 году голландский мореплаватель Адриен Блок — узкий, бурный и наиболее опасный участок пролива. На этом участке встречаются приливы Нью-Йоркской бухты и проливов Лонг-Айленд и Харлем, что делает его особенно сложным для навигации. Ранее дополнительные трудности представляли скалистые образования, которыми был усеян Хелл-Гейт: всего насчитывалось около 12 островов и рифов. Эти образования привели в своё время к нескольким кораблекрушениям, включая гибель в 1780 году британского фрегата HMS Hussar. Впоследствии участок был расчищен от всех выступов. Приливный режим в Хелл-Гейте определяется приливами Атлантического океана и пролива Лонг-Айленд, испытывая также влияние пролива Харлем.

Пролив судоходен по всей своей длине в 26 км. По данным 1939 год расстояние от Бэттери-парка до бывшей Бруклинской военно-морской верфи около залива Уоллэбаут составляло около 900 м, максимальная глубина равнялась 12 м. Глубина на отрезке от верфи до полуострова Трогс-Нек составляла не менее 11 м; к востоку от полуострова глубина пролива при среднем уровне малой воды составляла 51 м.

Острова 
Ист-Ривер содержит острова:
 Рузвельт
 Райкерс
 Норт-Бротер
 Саут-Бротер
 Милл-Рок
 Уордс
 Рандалс
 У-Тант

Остров Рузвельт — протяжённая (3,2 км) и узкая (240 м) полоса земли площадью 0,59 км² — расположен в части пролива между островом Манхэттен и боро Куинс примерно параллельно Восточным 46—86-м улицам Манхэттена. Резкое обрывание острова на его северной оконечности связано с расширением разлома 125-й улицы. Юридически остров входит в боро Манхэттен. Он соединён с Куинсом мостом острова Рузвельт, с Манхэттеном — канатной дорогой. На острове имеется станция метро, обслуживаемая маршрутом F. Также через остров проходит мост Куинсборо. Остров, который прежде назывался Блэквелл и островом Вспомоществования, был в конечном итоге переименован в честь президента США Франклина Делано Рузвельта и исторически служил местом расположения пенитенциарных учреждений и ряда больниц; сегодня на острове преобладают жилые кварталы, состоящие из больших многоквартирных домов и парковых площадок, на большей части которых находятся развалины более старых строений.

Самый большой массив суши в проливу к югу от Рузвельта — У-Тант, искусственный островок, созданный во время строительства тоннеля Стайнуэй-стрит (который в настоящее время обслуживает линии метро 7 и <7>). Официально называемый Белмонт в честь одного из финансистов, проспонсировавших постройку тоннеля, остров обязан своим популярным названием усилиям группы последователей гуру Шри Чинмоем, проводившей в 1970-х годах на острове медитации. Бирманский дипломат и Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций У Тан был другом Шри Чинмоя. Сегодня остров принадлежит штату Нью-Йорк. Он служит пристанищем для перелётных птиц и закрыт для посещения.

К северо-востоку от Рузвельта основными островами пролива являются манхеттенский Милл-Рок площадью около 16 тысяч м², расположенный примерно в 300 метрах от Восточной 96-й улицы Манхэттена; соединённые манхеттенские острова Рандалс и Уордс площадью 2,1 км², некогда раздельные, но со временем объединённые свалкой, на которой ныне размещается большой общественный парк, ряд государственных учреждений и опоры для мостов Трайборо и Хелл-Гейт; Райкерс в юрисдикции Бронкса изначально площадью 0,4 км², но разросшийся до 1,6 км² после приобретения его Нью-Йорком в 1884 году для размещения тюремных сельхозугодий и свалок, на острове до сих пор находится большой тюремный комплекс; Норт- и Саут-Бротер, которые также относятся к Бронксу.

Притоки 
Реки Бронкс, Пагсли- и Уэстчестер-Крик впадают с севера в северную же часть Ист-Ривера. Река Флашинг, исторически известная как Флашинг-Крик, впадает в пролив с юга возле аэропорта Ла-Гуардия в заливе Флашинг. К западу, в районе Астория, в Ист-Ривер впадает Лайстер-Крик.

К северу от острова Рандалс в Ист-Ривер впадает пролив Бронкс-Килл. К югу от острова Уордс впадает другой пролив: Харлем. Ньютаун-Крик на Лонг-Айленде, имеющий несколько притоков, образует естественную границу между Куинсом и Бруклином и впадает в Ист-Ривер. Заливы Бушуик и Уоллэбаут также впадают в пролив со стороны Лонг-Айленда. Также в Ист-Ривер впадает канал Гованус, прорытый по руслу ручья Гованус-Крик.

В прошлом существовали и другие небольшие притоки, но водно-болотные угодья, где они находились, были со временем осушены и застроены. Среди таких притоков был Харлем-Крик, один из самых значительных притоков, бравший начало на Манхэттене. К другим притокам относились Соукилл на Манхэттене, Милл-Брук в Бронксе и Сансуик-Крик в Куинсе.

Мосты и тоннели

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проливы Нью-Йорка